Homewood kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Homewood (Alabama)
Homewood (Californië)
Homewood (Illinois)
Homewood (Pennsylvania)